Speichertechnologie steht für:

 Technologie von Datenspeicher
 Technologie von Energiespeicher